Daredevil steht für:
 Daredevil, Mysteryroman (1929) von Leslie Charteris
 Daredevil, Comicfigur (ab 1940) von Lev Gleason Publications
 Daredevil (Comic), Comicreihe (ab 1964) von Marvel um die gleichnamige Figur
 Daredevil (Film), Film aus dem Jahr 2003
 Marvel’s Daredevil, Fernsehserie aus dem Jahr 2015
 Daredevil, Studioalbum (1995) von Fu Manchu (Band)

 The Daredevil, verlorener US-amerikanischer Film (1920) von Tom Mix
 The Daredevil, englischer Titel von Der Draufgänger (1931), deutscher Spielfilm

 Daredevil Jack, US-amerikanische 15-teilige Actionfilm-Serie (1920) mit Jack Dempsey
 Daredevil Kate, verlorener US-amerikanischer Film (1916) mit Virginia Pearson
 Daredevil Schreyer, Rufname von Max Schreyer (Artist) (vor 1888–1919), US-amerikanischer Radsportler und Fahrradartist

Siehe auch:
 Delhi Daredevils
 Draufgänger